Pavel Francouz ist der Name folgender Personen:

 Pavel Francouz (Schriftsteller) (1932–1995), tschechischer Schriftsteller
 Pavel Francouz (Eishockeyspieler) (* 1990), tschechischer Eishockeytorwart